7-й корпус противовоздушной обороны (7-й корпус ПВО) в ВС СССР формировался дважды:
 7-й корпус ПВО (1-го формирования) — сформирован в 1944 году на основании Директивы Генерального штаба № орг/30744 от 10.04.1944 г. на базе Управления Киевского корпусного района ПВО. в 1946 году переформирован в 27 июля 1947 г. 41-ю дивизию ПВО.
 7-й корпус ПВО (2-го формирования) — сформирован в июле 1960 года в Брянске на основе частей 78-го гвардейского истребительного авиационного корпуса.